Отон П. Бланко има више значења:

 Општина Отон П. Бланко (Кинтана Ро), општина у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Отон П. Бланко (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику